Матіїв — стара назва села Липівка (Рогатинський район)
 Матіїв Микола Дмитрович (нар. 1962) — український науковець-філолог, кандидат філологічних наук, доцент, автор праць з ономастики, діалектології, лексикографії, автор Словника говірок центральної Бойківщини / М. Д. Матіїв, — Київ — Сімферополь: Ната, 2013. — 602 с. 
 Матіїв-Мельник Микола (1890—1947) — український письменник, перекладач, педагог.

Див. також 
 Матієва